El Gran Premio de Gran Bretaña de 1994 fue la décima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 22 al 24 de julio de 1994 en el circuito de Donington Park.
Esta fue la victoria número 25 del campeón de 500cc Kevin Schwantz.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo
Grandes Premios de motociclismo 1994
Deporte en Reino Unido en 1994